Europe Écologie-Les Verts (EELV), een Franse groene politieke partij
 Evolved Expendable Launch Vehicle-programma, oude naam van het National Security Space Launch-programma van het Amerikaanse ministerie van defensie.